

Genética 
 Splicing de ARN: Es un proceso co-transcripcional de corte y empalme de ARN. Este proceso es muy común en eucariotas, pudiéndose dar en cualquier tipo de ARN aunque es más común en el ARNm. También se ha descrito en el ARNr y ARNt de procariotas y bacteriófagos.
 Splicing de proteínas: Es un proceso post-traduccional de corte y empalme de una proteína precursora. Este proceso conlleva la eliminación de una secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica para originar una proteína madura. 
 Splicing de ADN: Proceso que consiste en la unión covalente de dos fragmentos de ADN bicatenario, catalizado por una ligasa de ADN.